Perrottetia (plant)
 Perrottetia (slak)